Chen Dong (1956) – generale cinese
Chen Dong (1978) – astronauta cinese
Chen Dong (1978) – calciatore cinese